Ла-Неві́ль-Уссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 105 км на схід від Ам'єна, 27 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Невіль-Уссе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Невіль-Уссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена